Geislingen – città del Baden-Württemberg
Geislingen an der Steige – città del Baden-Württemberg